Lambo steht für:

 Josh Lambo (* 1990), American-Football- und Fußballspieler
 umgangssprachliche Bezeichnung für Automobile des Herstellers Lamborghini